Ерос може означати:

 Ерос — ім'я давньогрецького бога кохання.
 Ерос (філософія) — філософський термін.
 433 Ерос — астероїд групи Амура, відкритий в 1898 році.

В культурі 
 «Ерос» — одноактний балет Михайла Фокіна на музику Петра Чайковського (1915).
 «Ерос» — музичний альбом Ероса Рамазотті (1997).
 «Ерос» — кінофільм режисерів Вонг Карвая, Стівена Содерберга і Мікеланджело Антоніоні (2004).

Топонім 
 Ерос — місто в США.
 Ерос — комуна в США.

Див. також 
 EROS